Donja Šemnica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Krapine, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 1003 stanovnika te 284 obiteljskih kućanstava., a prema popisu iz 2011. godine 912 stanovnika.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji